Салеха́рд —город в России, административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа, а также название связанных с ним объектов:
 город Салехард — муниципальное образование (городской округ) и административно-территориальная единица (город окружного значения) в составе Ямало-Ненецкого автономного округа
 Салехард — аэропорт города Салехарда

См. также 
 Салехардская епархия
 Салехардский мост